Le Dimanche illustré est le supplément hebdomadaire du journal Excelsior. Il parut entre le  et le .

Initialement intitulé L'Excelsior Dimanche du numéro 1 du  au numéro 53 du , il se présentait sous la forme d'un journal de 16 pages au format  imprimé en noir, blanc et rouge. À la suite d'un tirage de  en 1924, il fut renommé Dimanche illustré à partir du numéro 54. Les principales séries furent Rigobert de Naurac, Potiron d'Albert Mourlan, Tiburce de Cartier et Bicot de Martin Branner.

Le Dimanche illustré se présentait sous la forme d'un journal de 16 pages au format  puis 8 pages au format  en 1938. Il publia les premières aventures de Zig et Puce d'Alain Saint-Ogan et La Famille Mirliton de Sydney Smith. Il parut jusqu'au numéro 900 du .

Il parut de nouveau à Marseille, en zone libre, le  et cessa définitivement au numéro 165 du .

Références

Annexes

Bibliographie 
 .

Presse hebdomadaire disparue en France
Titre de presse créé en 1924
Titre de presse disparu en 1944